Петер Весселс (; родился 7 мая 1978 года в Зволле, Нидерланды) — нидерландский теннисист; победитель одного турнира ATP в одиночном разряде; победитель одного юниорского турнира Большого шлема в парном разряде (Roland Garros-1995); финалист одного юниорского турнира Большого шлема в парном разряде (US Open-1995); полуфиналист двух юниорских турниров Большого шлема в одиночном разряде (US Open-1995, Уимблдон-1996); полуфиналист одиночного турнира Orange Bowl (1995).

Общая информация 
Петер — старший из двух сыновей Герта и Дженнеке Весселсов; его брата зовут Рул. Отец семейства — промышленный проект-менеджер.

Нидерландец в теннисе с шести лет. Любимые покрытия — хардового и коврового типа.

Спортивная карьера 
В юниорской карьере высшим достижением Весселса была победа в парных соревнований среди юношей на Открытом чемпионате Франции в паре с Рамоном Слёйтером. Профессиональную карьеру начал в 1996 году. В этом же сезоне, пробившись через квалификацию, дебютировал на первом взрослом турнире серии Большого шлема Открытом чемпионате США, но в первом же раунде уступил французу Седрику Пьолину. В феврале 1998 года Петер выиграл «челленджер» в Любеке. В апреле 1999 года сумел выйти в полуфинал турнира в Ченнае, а в июле в четвертьфинал в Ньюпорте. На Открытом чемпионате США 1999 года ему удается дойти до третьего раунда и благодаря этому впервые подняться в мировом рейтинге в Топ-100.

В июле 2000 года Весселс выиграл единственный в карьере турнир ATP. Произошло это на турнире в Ньюпорте, где в финале он переиграл немца Йенса Книппшильда 7-6(3), 6-3. В январе 2001 года голландец выходит в четвертьфинал в Ченнае, а в марте доходит до полуфинала в Делрей-Бич. В июне 2001 года на травяном турнире в Лондоне Петеру удается выйти в четвертьфинал и переиграть третьего номера в мире на тот момент Марата Сафина 4-6, 6-4, 7-6(8). В октябре 2003 года выиграл «челленджер» в Реюньоне, а в июле 2004 года в Схевенингене. В сентябре ещё одну победу завоюет на «челленджере» в Стамбуле. В ноябре выиграл на «челленджерах» в Хельсинки и Гронингене.

В феврале 2005 года вышел в четвертьфинал турнира в Делрей-Бич, такого же результат он добился в сентябре на турнире в Пекине, где проиграл № 2 Рафаэлю Надалю 6-7(3), 2-6. В июне 2007 года, пройдя через квалификационный отбор, Весселсу удается выйти в финал на турнире в Хертогенбосе. К тому же в четвертьфинале ему удалось обыграть № 7 в мире испанца Томми Робредо 6-3, 6-3. В решающем матче он проиграл хорвату Ивану Любичичу 6-7(5), 6-4, 6-7(4). В июле 2009 года завершает профессиональную карьеру.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров ATP в одиночном разряде (2)

Победы (1)

Поражения (1)

Финалы челленджеров и фьючерсов в одиночном разряде (24)

Победы (14)

Поражения (10)

Финалы челленджеров и фьючерсов в парном разряде (18)

Победы (10)

Поражения (8)

Финалы командных турниров (1)

Поражения (1)

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Теннисисты Нидерландов
Победители Открытого чемпионата Франции по теннису в парном разряде среди юношей